Segonzac (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Segonzac (Corrèze) – francuska gmina w regionie Limousin
 Segonzac (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes